El término Rozy Luksemburg  o Rozi Luksemburg (), "Rosa Luxemburgo", puede referirse a:

Rozy Liuksemburg (Anapa, Krasnodar), localidad del ókrug urbano de la ciudad de Anapa del krai de Krasnodar, en Rusia.
Rozy Liuksemburg (Kavkázskaya, Krasnodar), localidad del raión de Kavkázskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Rozy Liuksemburg (Lípetsk), localidad del óblast de Lípetsk, en Rusia.
Rozy Liuksemburg (Rostov), localidad del óblast de Lípetsk, en Rusia.
Rozy Liuksemburg (Samara), localidad del óblast de Samara, en Rusia.

Rozy Liuksemburg (Dnipropetrovsk), localidad del óblast de Dnipropetrovsk, en Ucrania.
Rozy Liuksemburg (Dobropilia, Donetsk), localidad del raión de Dobropilia del óblast de Donetsk, en Ucrania.
Rozy Liuksemburg (Novoazovsk, Donetsk), localidad del raión de Novoazovsk del óblast de Donetsk, en Ucrania.
Rozy Liuksemburg (Jerson), localidad del óblast de Jerson, en Ucrania.